slaan (raken) - het met kracht doen neerkomen
muntslag - een fase in het muntproductieproces
slaan (schaken) - het wegnemen van een stuk van de tegenpartij
slaan (dammen)